Yelverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Yelverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Yelverton – miejscowość w stanie Ohio (USA)